Huida puede referirse a:

Episodios bíblicos 
 Huida a Egipto, episodio evangélico (Mateo, 2, 13-15) que narra la salida de Israel de la familia de Jesús, huyendo de la persecución de Herodes.

Representaciones en el arte de la huida a Egipto 
 La huida a Egipto (1570), obra del Greco.
 Huida a Egipto (1306), obra (fresco) del pintor italiano Giotto, y que se encuentra en la Capilla de los Scrovegni, en Padua.
 Huida a Egipto (1676), obra del pintor flamenco Willen van Herp, que se cree que fue alumno de Rubens.

Títulos de obras 
 La huida, .
 Huida del planeta de los simios (1971), película estadounidense del género de ciencia ficción, dirigida por Don Taylor y la tercera de la franquicia El Planeta de los Simios.
 Huidos, película de 1993 dirigida por Sancho García.

Historia de España 
 Huido, republicano español que abandonó su lugar de residencia en los territorios ocupados por el bando sublevado durante la Guerra Civil Española y el primer franquismo por temor a la represión y que se escondió en las zonas montañosas vecinas.